Matteo Galvan – atleta italiano
 Lisa Galvan – calciatrice italiana

Pagine correlate 
Galván
Galvani